Een diplobiont is een organisme waarbij men in de levenscyclus twee verschillende individuen kan onderscheiden, die elk weer overeenkomen en één of twee generaties hebben. Naar de Zweedse algoloog Nils Eberhard Svedelius kan op grond van de afwisseling van individuen onderscheid gemaakt worden in diplobionten en haplobionten. De afwisseling van individuen is naast de generatiewisseling en de kernfasewisseling een van de belangrijkste aspecten van de levenscyclus bij planten, algen en schimmels.

Als diplobionten worden beschouwd de organismen met een digenetische cyclus, waarbij elke generatie overeenkomt met een individu. Een voorbeeld wordt gevormd door de varens, waar de diploïde sporofyt zich afwisselt met de kleine, haploïde gametofyt.

Verder worden als diplobionten beschouwd de organismen met een trigenetische cyclus. Voorbeeld: bij vele Roodwieren leeft de carposporofyt op de gametofyt en leeft de meiosporofyt als een zelfstandig individu.

Naamgeving 
Bij de naamgeving van diplobionten was het niet op voorhand duidelijk dat de beide individuen tot dezelfde soort behoorden. Om deze reden hebben beide vormen soms een eigen naam gekregen. Bij kweekproeven kan dan de identiteit van beide vormen blijken.

Een voorbeeld van dubbele naamgeving is het roodwier Asparagopsis armata (oorspronkelijk voor de generaties van de gametofyt en de carposporofyt) dat ook de naam Falkenbergia rufolanosa (voor de generatie van de tetra- of meio-sporofyt) heeft gekregen. Deze laatste naam is de synoniem.

Een voorbeeld bij de bruinwieren wordt gevormd door Cutleria multifida waar de dominante gametofyt deze naam kreeg, en de sporofyt de naam Aglaozonia parvula (synoniem).

Bij de groenwieren vormt Urospora mirabile (gametofyt) een voorbeeld, met het synoniem Codiolum gregarium als naam voor de sporofyt.

Zie ook 
 Afwisseling van individuen
 Haplobiont
 Levenscyclus

Levenscyclus